Vila San Nikola ima više značenja:
 Vila San Nikola (Avelino)
 Vila San Nikola (Kjeti)